Schenuda oder Shenouda ist ein Name im Umfeld der Koptischen Kirche:

 Schenute von Atripe

Nach ihm benannten sich drei koptische Päpste:

 Schenuda I. (859–880)
 Schenuda II. (1032–1046)
 Schenuda III. (1971–2012)
Siehe auch:
 Shinoda